Monona peut se référer à :

Toponymes 
 Comté de Monona, dans l'État de l'Iowa.
 Monona, une ville du comté de Clayton, en Iowa.
 Monona, une civil township du comté de Clayton, en Iowa.
 Monona, une banlieue de Madison, dans l'État du Wisconsin.
 Lac Monona, un lac de barrage situé au Wisconsin.

Homonymie de toponyme